Гогова къща може да се отнася за:

 Гогова къща, архитектурна забележителност във Вевчани, Северна Македония;
 Гогова къща, архитектурна забележителност в Лерин, Гърция.